Il tabellone singolare del Nairobi Challenger 2 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Christian Miniussi (tds n. 5). In finale ha sconfitto Menno Oosting con il punteggio di 6-2, 7-6.

Teste di serie

  Tarik Benhabiles (primo turno)
  João Cunha e Silva (quarti di finale)
  Stefano Pescosolido (primo turno)
  Cyril Suk (quarti di finale)

  Christian Miniussi (campione)
  Josef Čihák (secondo turno)
  Torben Theine (quarti di finale)
  Stefan Lochbihler (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Nairobi Challenger 1990